Plaats in Indonesië
 Suka Cinta (Merapi Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Cinta (Muara Kuang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Cinta (Sungai Rotan), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra